Živinice est un toponyme qui peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine
 Živinice, une ville et une municipalité située dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Živinice, un village situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
 Živinice, un village situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
 en Serbie
 Živinice, un village situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor.